Fogli es un apellido de origine italiano que puede hacer referencia a :

 Laura Fogli (1959-), atleta italiana retirada especializada en la prueba de maratón.
 Riccardo Fogli (1947-), cantautor italiano.
 Romano Fogli (1938-), exjugador y exentrenador de fútbol italiano.